Le tournoi Burning River Classic 2009 est l'édition 2009 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 30 janvier au 4 février 2009 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

Natalie Grainger remporte son troisième tournoi Burning River Classic consécutif face à Alison Waters, son  titre WISPA.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2009
Sport aux États-Unis en février 2009
Squash en 2009